Eduardo García hace referencia a las siguientes personas:
 Eduardo Horacio García (1956-) sacerdote argentino.
 Eduardo García (n. 1965) poeta y ensayista español.
 Eduardo García (n. 1945), futbolista uruguayo nacionalizado ecuatoriano. 
 Eduardo García de Enterría (n. 1923), jurista español.
 Eduardo García López (1920-¿?), político comunista español.
 Eduardo García Martínez (n. 1992), actor español.
 Eduardo García Maynez (1908-1993), filósofo y jurista mexicano.
 Eduardo García del Real y Álvarez de Mijares (1870-1947), médico y académico español.